Plaats in Indonesië
 Patapan (Torjun), een plaats in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java
 Patapan (Beber), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java